ФК Раднички је назив више фудбалских клубова:
 ФК Раднички 1912 Сомбор
 ФК Раднички 1923 Крагујевац
 ФК Раднички 1926 Пожаревац – бивши назив за ФК Млади радник 1926 Пожаревац
 ФК Раднички 1927 Вршац
 ФК Раднички Ниш
 ФК Раднички Сомбор
 ФК Раднички Пирот
 ФК Раднички Свилајнац
 ФК Раднички Шид
 ФК Раднички Обреновац
 ФК Раднички Нова Пазова
 ФК Раднички Стобекс
 ФК Раднички Београд
 ФК Раднички Зрењанин
 ФК Раднички Бајмок
 ФК Раднички Стари Тамиш
 ФК Раднички Ириг
 ФК Раднички Сремска Митровица
 ФК Раднички Сутјеска
 ФК Раднички Зорка
 ФК Раднички Коцељева
 ФК Раднички Ваљево
 ФК Раднички Лукавац
 ФК Раднички Ковин
 ФК Раднички Челарево – бивши назив за ФК ЧСК Пивара Челарево
 ФК Раднички Пертате
 ФК Раднички Клокочевац
 ФК Раднички Ратково
 ФК Раднички Шабачки